Whitehill – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Whitehill – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)